Paula Ormaechea era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Royal Cup NLB Montenegro 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Renata Voráčová che ha battuto in finale Maria Elena Camerin 3–6, 6–2, 6–0.

Seeds 

  Yvonne Meusburger (semifinali)
  Dinah Pfizenmaier (primo turno)
  Karin Knapp (quarti di finale)
  Elina Svitolina (primo turno)

 Maria Elena Camerin (finale)
 Tereza Mrdeža (quarti di finale)
 Richèl Hogenkamp (primo turno)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Bottom half

Note 
 
 

Royal Cup NLB Montenegro 2012